Angla bezeichnet:

 Angla (Jainca) (昂拉乡), Gemeinde in der chinesischen Provinz Qinghai
 Angla (Saaremaa), Dorf auf der estnischen Insel Saaremaa
 Angla (Oper), Oper von Ferdinand Hummel aus dem Jahr 1894